Sewernaja (russisch ) ist der Name:
 von Dörfern in Russland:
 Sewernaja (Kemerowo), in der Oblast Kemerowo
 Sewernaja (Kurgan), in der Oblast Kurgan 
 Sewernaja (Omsk), in der Oblast Omsk
 Sewernaja (Perm), in der Region Perm
 Sewernaja (Swerdlowsk), in der Oblast Swerdlowsk
 Sewernaja (Tjumen), in der Oblast Tjumen
 von Flüssen in Russland:
 Sewernaja (Muna), Nebenfluss der Muna
 Sewernaja (Untere Tunguska), Nebenfluss der Unteren Tunguska

Siehe auch:
 Sewernaja Semlja, Inselgruppe im Arktischen Ozean (Russland)
 Sewernoje (Begriffsklärungsseite)
 Sewerny (Begriffsklärungsseite)